John Hendley Barnhart – botanico e biografo statunitense
 Nicole Barnhart – calciatrice statunitense
 Robert Barnhart – lessicografo statunitense
 Tucker Barnhart – giocatore di baseball statunitense